Klatka ist der Name von

 Klatka (Großpolen), Ort in der polnischen Woiwodschaft Großpolen
 Klatka (Podlachien), Ort in der polnischen Woiwodschaft Podlachien
 Klatka (Łódź), Ort in der polnischen Woiwodschaft Łódź
 Tony Klatka (* 1946), US-amerikanischer Jazzmusiker (Trompete, Flügelhorn, Arrangement)